— японский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Родился в Сукагава префектуры Фукусима; окончил университет Тюо. Был лейтенантом Сухопутных сил самообороны.

В 1964 году на Олимпийских играх в Токио он завоевал бронзовую медаль в марафоне, и стал 6-м на дистанции 10 000 м.

Вскоре после Олимпиады Кокити Цубурая стал страдать от люмбаго. 9 января 1968 года он покончил жизнь самоубийством.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Японии
Марафонцы Японии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Сухопутные силы самообороны Японии